Antonio Arias Fernández – hiszpański malarz barokowy
 Antonio M. Fernández (1902–1956) – amerykański polityk, kongresman z Nowego Meksyku
 Antonio Guzmán Fernández (1911–1982) – dominikański polityk i posiadacz ziemski, prezydent (1978–1982)
 Antonio Fernández – paragwajski trener piłkarski aktywny w latach 50. XX wieku
 Antonio Fernández (ur. 1948) – hiszpański lekkoatleta, biegacz
 Antonio Fernández (ur. 1970) – hiszpański trener piłkarski
 Antonio Fernández (ur. 1991) – hiszpański łucznik